Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 2006 im Badminton-Damendoppel.

Ergebnisse

1. Runde 
  Rebecca Bellingham / Rachel Hindley –  Chandrika de Silva / Thilini Jayasinghe 2-0
  Michelle Douglas / Yuan Wemyss –  Cynthia Course / Juliette Ah-Wan 2-0
  Alya Lewis / Nigella Saunders –  Trupti Murgunde / Saina Nehwal 0-2
  Alissa Dean / Karyn Whiteside –  Charmaine Reid / Helen Nichol 0-2
  Amrita Sawaram / Shama Aboobakar –  Nekeisha Blake / Kerian Quan Chee 2-0
  Julia Wong Pei Xian / Ooi Sock Ai –  Erin Keery / Lisa Lynas 2-0
  Nicole Gordon / Sara Runesten-Petersen –  Tammy Sun / Valérie Loker 2-0
  Karen Foo Kune / Marlyse Marquer –  Anna Ng'ang'a / Irene Kerimah 2-0
  Fiona Ssozi / Saudah Nabawesi –  Michelle Edwards / Kerry-Lee Harrington 0-2
  Kellie Lucas / Kate Wilson-Smith –  Dionne Forde / Shari Watson 2-0

Achtelfinale 
  Chin Eei Hui / Wong Pei Tty –  Rebecca Bellingham / Rachel Hindley 2-0
  Solenn Pasturel / Lucy Burns –  Michelle Douglas / Yuan Wemyss 0-2
  Ella Tripp / Joanne Nicholas –  Trupti Murgunde / Saina Nehwal 1-2
  Charmaine Reid / Helen Nichol –  Amrita Sawaram / Shama Aboobakar 2-0
  Julia Wong Pei Xian / Ooi Sock Ai  –  Nicole Gordon / Sara Runesten-Petersen 1-2
  Karen Foo Kune / Marlyse Marquer –  Jiang Yanmei / Li Yujia 0-2
  Michelle Edwards / Kerry-Lee Harrington –  Jwala Gutta / Shruti Kurien 0-2
  Kellie Lucas / Kate Wilson-Smith –  Gail Emms / Donna Kellogg 0-2

Endrunde

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

Badminton
2006
Badminton 2006
Badmintonwettbewerb in Melbourne
Frauenbadmintonwettbewerb